Sperre steht für:
 Absperrung (Straßenverkehr), kurzfristiges Fahrverbot
 Bahnsteigsperre, Vorrichtung zur Fahrkartenkontrolle
 Talsperre, Staubauwerk

 Panzersperre, Bauwerk oder mobile Vorrichtung
 Lock, in der Informatik das Sperren des Zugriffs auf ein Betriebsmittel
 Sperre (Mechanik), Einrichtung, die unter bestimmten Bedingungen eine Kraft oder ein Drehmoment überträgt 

 Wettkampfsperre, Sportstrafe

Sperre ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Sperre (1937–2002), norwegischer Badmintonspieler
 Hans Sperre jr. (* 1967), norwegischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Sperrfrist (Begriffsklärung)